ISFNR est un sigle pouvant signifier :
 International Society for Folk Narrative Research (en français : « Société Internationale pour l'investigation des narrations populaires »), fondée à Anvers en 1962. Elle publie la revue Fabula

Membres et anciens membres 
 Milko Matičetov

Liens externes 
  Site Web de l'ISFNR

Sigle de 5 caractères
Organisation internationale à vocation culturelle
Folklore
Narratologie